L’Helvétie est une partie orientale de la Gaule, peuplée par les Helvètes, et couvrant une partie du territoire actuel de la Suisse.
L’Helvétie est le nom d'une des trois républiques imaginées en 1798 pour partager la Suisse, avec la Rhodanie et la Tellegovie. Finalement, la République helvétique unifiée vit le jour. 
L’Helvétie est un terme littéraire pour désigner la Confédération suisse, la Suisse actuelle.
 L'Helvétie est un bateau à roue à aubes naviguant sur le lac Léman.